

Patronyme 
Moll est le patronyme de plusieurs personnalités :
 Albert Moll (1862-1939), psychiatre allemand.
 Alexandre Moll (1767-1841), homme politique français.
 Carl Moll (1861-1945), peintre autrichien.
 Charles Moll, directeur des constructions navales, un des pionniers de la propulsion par moteurs à vapeur des navires de guerre.
 Dominik Moll (1962-), réalisateur et scénariste français.
 Francesc de Borja Moll (1903-1991), linguiste espagnol de langue catalane.
 Geneviève Moll (1942-2011), journaliste et biographe française.
 Helmut Moll (1944-), théologien allemand.
 Henri Moll (1871-1910), officier et explorateur français.
 James Moll, réalisateur américain.
 Jean-Jacques Moll (17..-18..), écrivain suisse.
 Joan Riudavets Moll (1889-2004), cordonnier espagnol, doyen de l'humanité de  à .
 Joseph Moll (1813-1849), homme politique allemand.
 Kurt Moll (1938-2017), chanteur lyrique allemand.
 Louis Moll (1809-1880), agronome français.
 Marg Moll (1884-1977), sculptrice, peintre de l'art abstrait et écrivaine allemande.
 Otto Moll (1915-1946), sous-officier SS Hauptscharführer affecté entre 1944 et  au secteur des krematoriums d'Auschwitz-Birkenau
 Richard Moll (1943-), acteur américain ;
 Sam Moll (1992-), joueur de baseball américain.

Prénom 
Moll peut également être un prénom féminin anglais, rendu célèbre par Moll Flanders, héroïne de fiction.

Toponyme 

 Moll (Belgique), ancienne orthographe de Mol.
 La Möll est une rivière autrichienne qui coule dans le land de Carinthie.
Homonymie de patronyme